После смерти, Жизнь после смерти:

 «После смерти» («Клара Милич») — повесть Ивана Тургенева (1883).
 «После смерти» («Тургеневские мотивы») — российский немой художественный фильм 1915 года Евгения Бауэра.
 «После смерти» () — короткометражный фильм 1994 года Начо Серда.
 «После смерти» () — фильм 1998 года Альберта Пьюна.
 «После смерти» — цикл телепередач, выходивших на Пятом канале, посвященный расследованию причин ухода из жизни известных личностей.
 «Жизнь после смерти» () — британский комедийно-драматический веб-сериал, созданный Рики Джервейсом.

См. также 
 Зомби 4: После смерти () — итальянский фильм ужасов 1988 года Клаудио Фрэгассо.
 Мёртвые, как я: Жизнь после смерти () — фильм 2009 года по мотивам американского телесериала «Мёртвые, как я».
 Обитель зла в 3D: Жизнь после смерти () — фильм 2010 года Полa Андерсонa.
 
 Life After Death

Примечания